Deutsches Volk steht für:
 die Deutschen als Ethnie, siehe Deutsche
 Gemeinschaft der Menschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen